Рюстов () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Рюстов, Александер (1885—1963) — немецкий экономист и социолог.
 Рюстов, Фридрих Вильгельм (1821—1878) — немецко-швейцарский военный теоретик и историк.